Пыль:
 Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.
 «Пыль» — полуфабрикат гашиша.
 «Пыль» — художественный фильм Сергея Лобана.

Фамилия 
 Пыль, Яцек (род. 1962) — католический прелат, вспомогательный епископ Одесской и Симферопольской епархии, член монашеской конгрегации Облаты Непорочной Марии.

См. также 
 Кометная пыль
 Космическая пыль
 Межзвёздная пыль
 Легендарная пыль
 Пыл
 Пыльник (значения)
 Пыльца